Repentigny – comune canadese del Québec
Repentigny – comune francese del Calvados